Cârța se poate referi la una din următoarele localități din Transilvania, România:
 Județul Sibiu
 Cârța, mai demult: Cârța Săsească (, ), reședința comunei cu același nume, Sibiu
 Cârțișoara (, ), reședința comunei cu același nume, Sibiu
 Mănăstirea Cârța, în localitatea Cârța și la 7 km de Cârțișoara 
 Județul Harghita
 Cârța (), reședința comunei cu același nume, Harghita

Vezi și 
 Cârțan

Toponime românești